«Супермен» () — британсько-американський фантастичний фільм 1978 року, екранізація коміксів про Супермена.

Сюжет 
Цивілізація планети Криптон стоїть на межі загибелі. Вчений Джор-Ел, щоб врятувати своїй дитині життя, відправляє її на Землю. Маленький хлопчик виростає і відкриває у собі неземні можливості. Він — Супермен! Величезна сила і здатність літати допомагають йому у боротьбі з будь-якими проявами зла. І коли підступний лиходій Лекс Лютор будує зловісні плани, загрожуючи всьому людству, тільки Супермен може перешкодити йому.

У ролях 
 Крістофер Рів — Супермен, Кларк Кент
 Джин Гекмен — Лекс Лютор
 Марго Кіддер — Лоїс Лейн
 Марлон Брандо — Джор-Ел
 Нед Бітті — Отіс
 Валері Перрайн — Єва Течмахер
 Джеккі Купер — Перрі Вайт
 Марк МакКлюр — Джиммі Олсен
 Джефф Іст — юний Кларк Кент
 Гленн Форд — Джонатан Кент
 Тревор Говард — перший старійшина
 Джек О'Геллоран — Нон
 Марія Шелл — Вонд-Ах
 Теренс Стемп — Генерал Зод
 Філліс Такстер — Марта Кент
 Сюзанна Йорк — Лара
 Сара Дуглас — Урса

Цікаві факти 
 Сцена польоту Супермена і Лоїс повинна була бути представлена у вигляді польоту парочки навколо Землі, проте згодом було прийнято рішення залишити головних героїв у межах міста.
 Як композитора картини Ричард Доннер запросив Джеррі Голдсміта, і композитор прийняв це запрошення. Проте в ході виробництва картини Джеррі був змушений залишити проєкт, і його замінив Джон Вільямс. Через 6 років Голдсміту таки вдалося попрацювати над саундтреком до однієї з картин франшизи — «Супергерл».
 Марлон Брандо присутній у кадрі всього 10 хвилин. Попри це, актор отримав найбільший гонорар з усіх учасників проєкту — 4 мільйони доларів.
 Стівен Спілберг міг очолити роботу над картиною, проте продюсери не змогли домовитися про гонорар режисера. Тоді продюсерський штаб картини прийняв рішення почекати й повернутися до переговорів після виходу в прокат «рибної картини» Стівена (Щелепи). Як ми пам'ятаємо, фільм став справжнім хітом і Стівен волів попрацювати над іншими проєктами.
 Режисером картини міг стати Гай Хемілтон (кінодіяч підписав відповідний контракт). Однак коли з'ясувалося, що частина зйомок пройде в Англії, Гаю довелося покинути проєкт. Бувши податковим емігрантом, Гай мав право перебувати в Англії не більше 30 діб щорічно.
 Головну роль у фільмі могли виконати: Пол Ньюман, Роберт Редфорд, Арнольд Шварценеґґер, Сільвестр Сталлоне, Чарлз Бронсон, Патрик Вейн, Воррен Бітті, Берт Рейнолдс і навіть Клінт Іствуд. Зрештою було прийнято рішення взяти на цю роль маловідомого актора Кристофера Ріва. Перед початком фільмування у послужному списку актора значився лише один фільм і участь у телесеріалі. Цікаво, що точно такий же підхід був використаний і у 2005 році, коли на роль Супермена був затверджений актор-новачок Брендон Рут.
 Враховуючи той факт, що ім'я Кристофера Ріва відвідувачам кінотеатрів було незнайоме, у трейлерах до фільму список виконавців головних ролей починався з Марлона Брандо і Джин Хекмен, і тільки після цих гучних імен на екрані з'являлася прізвище Ріва.
 Роль Лоїс Лейн могли отримати Енн Арчер, Леслі Енн Воррен, Дебора Раффін, Сьюзен Блейклі та Стокард Ченинг.
 Перед початком зйомок Кристофер Рів пройшов спеціальний курс із нарощування м'язової маси з подачі Девіда Прауса, актора, який виконав роль Дарта Вейдера в оригінальній трилогії «Зоряних війн». Успіхи актора у даній сфері були настільки помітні, що Ричарду Доннеру довелося перезняти деякі сцени, робота над якими велася на самому початку виробничого процесу — дуже вже сильно змінився за цей час Кристофер.
 Вартість створення вступних титрів перевищувала бюджет багатьох картин, що знімалися в той час. Своєю чергою тривалість титрів в кінці фільму склала понад 7 хвилин, тим самим, встановивши новий рекорд їх тривалості.
 Волосся Кларка Кента і Супермена зачесане в різні сторони.
 Кристоферу Ріву довелося озвучити всі репліки Джеффа Іста, який зіграв роль Кларка Кента в дитинстві.
 Більша частина матеріалу до сиквелу «Супермена» знімалася одночасно з оригінальною картиною. Незадовго до завершення фільмування сиквелу, режисер Ричард Доннер був звільнений, а на його місце прийшов Ричард Лестер, що порахував належним відзняти заново більшу частину матеріалу.
 У роботі над картиною було залучено 18 кінооператорів.
 В одній зі сцен фільму юний Кларк Кент ко́пає футбольний м'яч і закидає його на земну орбіту. Для зйомок цієї сцени під землю була поміщена спеціальна повітряна гармата, з якої й був запущений футбольний м'яч.
 Дата 13 липня 1977 увійшла в історію США як одна з найстрашніших ночей. У цю ніч Нью-Йорк спіткало масштабне відключення електроенергії, що принесло місту збитків на 300 млн доларів. Тієї страшної ночі місто занурилося у справжнісінький хаос — на вулицях було зафіксовано масові бійки, підпали, мародери грабували магазини, копи стріляли по перехожих тощо. У ту божевільну ніч на вулицях Нью-Йорка працювала і знімальна бригада «Супермена».
 Ідея нанесення на одяг Джо-Еля символу «S» (як у Супермена) належала Марлону Брандо.
 У документальній стрічці, присвяченій зйомкам «Супермена», Ричард Доннер згадує: «Отримавши перші відомості про майбутній проєкт, я спробував занести цю інформацію на папір. Під рукою опинилася лише порція візиток, і я записав ці відомості на зворотному боці однієї з них». У тій же документальній картині глядачам демонструють цю візитку, що стала історичною. При детальному розгляді цих записів можна побачити ім'я Ніка Нолті як одного з потенційних учасників проєкту.
 Вийшовши в прокат у 1978 році, фільм отримав статус найбільш касової картини кінокомпанії «Warner Bros.» (300 млн доларів в загальносвітовому прокаті).
 Спочатку Марлон Брандо запропонував не з'являтися на екрані й надати лише свій голос, який озвучує якийсь образ у вигляді зеленого бублика, що левітує. Невідомо, жартував Брандо чи ні, але продюсери відразу відкинули цю пропозицію.
 У першій версії сценарію в помічниках Лекса Лютера значилися відразу два персонажі — Отіс і Альберт. Згодом персонаж Альберта було ліквідовано.
 Джин Хекман страшенно не хотів розлучатися зі своїми вусами для виконання ролі Лекса Лютора. Цікаво, що на найперших постерах до фільму його вуса ще на місці. Ричард Доннер вів тривалі переговори з Хекманом телефоном, і в підсумку умовив актора зголити вуса за умови, що сам проробить цю ж процедуру. Згодом Джин дізнався, що Ричард Доннер не носив вусів.
 Відреставрована версія 2000 року має хронометраж 151 хвилину.

Саундтрек

Примітки

Посилання 
 
 
 

Фантастичні фільми 1978
Фільми англійською мовою
Науково-фантастичні фільми США
Фантастичні бойовики США
Пригодницькі фільми США
Фентезійні фільми США
Пригодницькі фільми Великої Британії
Фільми-бойовики Великої Британії
Фентезійні фільми Великої Британії
Фільми про супергероїв
Фільми про чужопланетян
Фільми — лауреати премії «Сатурн»
Фільми, нагороджені премією «Г'юго»
Фільми Річарда Доннера